Дэ́йви Эли́забет Чейз (; род. , Лас-Вегас) — американская актриса.

Биография 
Дэйви Элизабет Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Мать — Кэти Чейз, отец — Дэвид Швеллиер. Дэйви начала петь и танцевать в возрасте 3 лет. В 7 лет ей предложили главную роль в музыкальном театре «Юта». В 8 лет она прошла кастинг на свою первую телевизионную роль в сериале канала CBS. Наиболее известна по ролям Саманты Дарко в фильмах «Донни Дарко» и «С. Дарко», Самары Морган в фильмах «Звонок» и «Звонок 2», а также озвучкой Лило в серии фильмов и мультфильмов «Лило и Стич».

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 daveigh.com — официальный сайт Дэйви Чейз

Актрисы США
Лауреаты премии «Энни»
Лауреаты премии «Молодой актёр»
Актрисы озвучивания США
Дети-певцы США